Giffoni Sei Casali: commune italienne de la province de Salerne (Campanie)
Giffoni Valle Piana: commune italienne de la province de Salerne (Campanie)
Festival du film de Giffoni: festival italien du cinéma pour la jeunesse